Porcellionidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Brandt 1831. Porcellionidae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Porcellionidae 440 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Porcellionidae